Акройд () — англійське прізвище.

Відомі носії 
 Карл Акройд (1787 — після 1855) — англійський архітектор, працював у Миколаєві, Херсоні, Севастополі.
 Пітер Акройд ( 1949) — британський поет і письменник.
 Баррі Акройд ( 1954) — англійський кінооператор.

Англійські прізвища